Europamesterskabet i fodbold for kvinder 1987 var det andet EM for kvinder arrangeret af UEFA. Slutrunden, bestående af fire hold, blev afviklet i Norge 11. – 14. juni 1987. Kampene blev spillet i Oslo, Moss og Drammen.

16 hold deltog i turneringen. Først spillede de en kvalifikationsrunde bestående af 4 grupper á 4 hold, hvorfra vinderne gik videre til slutrunden. Slutrunden bestod af semifinalerne, bronzekampen og finalen.

Værtslandet Norge blev europamester efter finalesejr på 2-1 over de forsvarende mestre fra Sverige. Danmark blev nr. 2 (efter Norge) i sin kvalifikationsgruppe og kvalificerede sig dermed ikke til slutrunden.

Kvalifikationsrunde

Slutrunde

Semifinaler 
 Sverige – England 3-2 efs.
 Norge – Italien 2-0

Bronzekamp 
 England – Italien 1-2

Finale 
 Norge – Sverige 2-1

Målscorer
3 mål
  Trude Stendal

2 mål
  Gunilla Axén
  Kerry Davis

1 mål

  Jackie Sherrard
  Carolina Morace

  Elisabetta Vignotto
  Heidi Støre

  Anette Börjesson
  Lena Videkull

1987
Fodbold i 1987